Беј Шор има више значења:
 Беј Шор (Њујорк)
 Беј Шор (Мичиген)